Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 114-es, továbbá 114V jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 114-es busz (Budapest)
 114-es busz (Budapest)megszűnt 1984-ben
 114V busz (Budapest)villamospótló 2005 őszén

 114-es busz (Pécs)megszűnt